Чухлинка (платформа) или Чухлинка (станция):
* Чухлинка — остановочный пункт Горьковского направления Московской железной дороги.
 Чухлинка — прежнее (в 2020—2021 годах) название остановочного пункта Перово Казанского и Рязанского направления Московской железной дороги.